

Localidades

Sainte-Gemme (Charente-Maritime)
Sainte-Gemme (Deux-Sèvres)
Sainte-Gemme (Gers)
Sainte-Gemme (Gironde)
Sainte-Gemme (Indre)

Desambiguações de topônimos